De Interwetten German Darts Grand Prix 2022 was het derde Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 16 tot en met 18 april in München.

Luke Humphries won het toernooi door in de finale Martin Lukeman met 8-2 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedraagt dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 1 februari 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 11 februari 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 23 februari 2022), de twee hoogst gerangschikte Duitse spelers uit de ProTour, twee van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 24 februari 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 29 januari 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 5 maart 2022).

Krzysztof Ratajski trok zich terug voor het tornooi, zodat Gabriel Clemens automatisch in de tweede ronde werd geplaatst en Karel Sedláček kreeg een bye naar de tweede ronde.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Externe link 

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Duitsland
Sportevenement in München